

Собесенкі — село в гміні Скала Краківського повіту Малопольського воєводства
 Собесенкі — село в гміні Бжезіни Каліського повіту Великопольського воєводства